Polifemo steht für:

 Polifemo (Bononcini), Oper von Giovanni Bononcini (1702)
 Polifemo (Porpora), Oper von Nicola Porpora (1735)
 Polifemo (Corselli, Corradini, Mele), Oper von Francesco Corselli, Francesco Corradini und Giovanni Battista Mele (1748)
 Polifemo (Cipolla), Oper von Francesco Cipolla (1786)